est une locution latine signifiant « rafraîchi », « renouvelé », « recommençant », qui peut être utilisée dans différents domaines.

Biochimie et biologie 
  signifie nouvellement synthétisé. Par exemple, une protéine (ou une autre molécule) nouvellement synthétisée.  se rapporte aussi à la création de molécules complexes à partir de molécules simples.
 Gène de novo
 Mutation de novo

Droit 
 Un procès de novo est un nouveau procès tenu après qu'un premier procès a été reconnu entaché d'une irrégularité ou vice de forme.

Finance 
Une quantité de novo est une quantité déclarée par des entreprises nouvellement créées (particulièrement dans le secteur des services financiers), les distinguant des entreprises plus anciennes.

Notes et références 

Locution ou expression latine